Суперлига 2023 — 32-й сезон высшего дивизиона в системе женских футбольных лиг России. Сезон начался 10 марта 2023 года и завершится в ноябре 2023 года.

Превью 
Сводная статистика участников
учтены матчи завершённых сезонов

легенда
 — команда была Чемпионом
 — команда была вице-чемпионом
 — команда была бронзовый призёром

 Предсезонные матчи

«Локомотив»:
 0:11 —  Амкал (муж.), 21 января, Москва
 1:1 —  Локомотив—15 (муж.), 28 января, Москва
 0:1 —  ЦСКА, 3 февраля, Анталья
 4:0 —  Беса, 9 февраля, Анталья

ЦСКА:
 4:0 —  БИИК-Шымкент, 21 января, Анталья
 7:0 —  , 24 января, Анталья
 1:0 —  Локомотив, 3 февраля, Анталья
 0:1 —  Чертаново, 7 февраля, Анталья

«Динамо» (Москва):
 3:1 —  Строгино, 21 января, Новогорск, Химки
 1:4 —  , 31 января, Анталья
 0:2 —  БИИК-Шымкент, 5 февраля, Анталья
 1:1 —  Звезда-2005, 10 февраля, Анталья
 1:1 —  Крылья Советов, 27 февраля, Анталья

«Краснодар»:
 13:0 —  Юмит Каран, 27 января, Белек
 1:0 —  Чертаново, 11 февраля, Анталья
 1:1 —  БИИК-Шымкент, 15 февраля, Анталья
 1:0 —  Енисей, 18 февраля, Анталья
 2:1 —  Крылья Советов, 23 февраля, Белек

«Звезда-2005»:
 0:3 —  Аланьяспор—17 (муж.), 1 февраля, Аланья
 1:1 —  Динамо (Москва), 10 февраля, Анталья
 0:0 —  Енисей, 13 февраля, Анталья

«Зенит»:
 3:0 —  БИИК-Шымкент, 1 февраля, Анталья

«Рязань-ВДВ»:
 0:1 —  ЦСКА (мол.), 2 февраля, Крымск
 3:0 —  Краснодар (мол.), 18 февраля, Крымск

«Чертаново»:
 1:0 —  ЦСКА, 7 февраля, Анталья
 0:1 —  Краснодар, 11 февраля, Анталья
 2:3 —  (17), 18 февраля, Белек
 1:0 —  Енисей, 21 февраля, Анталья
 1:0 —  Крылья Советов, 4 марта, Белек

«Енисей»:
 0:0 —  Звезда-2005, 13 февраля, Анталья
 0:1 —  Краснодар, 18 февраля, Анталья
 0:1 —  Чертаново, 21 февраля, Анталья

«Рубин»:
 6:1 —  Крылья Советов, 18 февраля, Казань

«Крылья Советов»:
 1:6 —  Рубин, 18 февраля, Казань
 1:2 —  Краснодар, 23 февраля, Белек
 1:1 —  Динамо (М), 27 февраля, Анталья
 0:1 —  Чертаново, 4 марта, Белек

 суммарные итоги выступлений команд в предсезонных матчах

Регламент 

3 марта был объявлен Регламент Чемпионата. Турнир будет проходить в два этапа: предварительный этап будет состоять из привычных двух кругов, после чего пройдет заключительный этап по схеме 6+6. Заключительный этап для обеих групп пройдет в пять туров. В первой группе сыграют 6 команд, занявшие места с 1 по 6 в основном этапе, во второй группе — команды, занявшие места с 7 по 12. Очки, набранные в предварительном этапе, будут разделены надвое.

События турнира 

Комиссия РФС при лицензировании футбольных клубов РПЛ на спортивный сезон 2023/24, будет выдавать лицензии клубам при обязательном наличии в структуре клуба Российской премьер-лиги женской и двух молодёжных женских команд. В связи с этим в женскую суперлигу и молодёжное первенство заявляются «Динамо» и «Крылья Советов», а клубы РПЛ не заявившие команды уплачивают штраф в размере 10 млн. рублей.

В первом туре были два изменения, связанные с лицензированием стадионов: учебно-тренировочная база «Новогорск-Динамо» не может принимать у себя матчи Суперлиги, поэтому первый матч «Динамо» в Суперлиге прошел на стадионе «Сапсан Арена». Также стадион «Спартак» в Рязани не получил лицензию и домашний матч «Рязани-ВДВ» против «Чертаново» был перенесен.

Места проведения соревнований

Официальные представители 

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Предварительный этап

Результаты матчей 

 •  •

Потуровая таблица 

клуб занимает место после завершения указанного тура.

Исходы матчей

Статистика чемпионата

Лучшие бомбардиры 

Автоголы

Лучшие вратари

Рекорды сезона 
 Первый гол в сезоне: Ана Диаш (Зенит) в ворота команды «Крылья Советов» (10 марта)
 Первый гол с пенальти: Габриэль Онгене (ЦСКА) в ворота команды «Крылья Советов» (18 марта)
 Самый быстрый гол: на 4-й минуте и 2-й секунде — Чиноньерем Маклинс («Локомотив») в ворота команды «Енисей» (11 марта)
 Первый автогол: Хелена Божич («Динамо») в матче с командой «ЦСКА» (13 марта)
 Первое удаление: Милена Никитина («Динамо») в матче с командой «ЦСКА» (13 марта)
 Самая крупная победа хозяев (+6): 6:0 в матче «ЦСКА»—«Крылья Советов» (18 марта)
 Самая крупная победа гостей (+3): 0:3 в матче «Динамо»—ЦСКА (13 марта)
 Наибольшее количество забитых мячей в одном матче (6): в матче «ЦСКА»—«Крылья Советов» (18 марта)
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (6): в матче «ЦСКА»—«Крылья Советов» (18 марта)
 Наибольшее количество победных матчей подряд (2): «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Ростов» (1-2 тур)
 Наибольшее количество матчей без поражений подряд (2): «Зенит», ЦСКА, «Звезда-2005», «Локомотив», «Ростов» (1-2 тур)
 Наибольшее количество матчей без побед подряд (2): «Краснодар», «Енисей», «Рубин», «Крылья Советов» (1-2 тур)
 Наибольшее количество проигрышных матчей подряд (2): «Краснодар», «Енисей», «Рубин», «Крылья Советов» (1-2 тур)
 Наибольшее количество матчей подряд без пропущенных мячей (2): ЦСКА, «Звезда-2005», «Локомотив» (1-2 тур)
 Наибольшее количество матчей подряд без забитых мячей (2): «Енисей», «Рубин», «Крылья Советов» (1-2 тур)
 Самый популярный счёт (1:0, 2:0, 3:0): 2 раза (каждый - % от сыгранных матчей)

Арбитры

Молодёжное первенство 

 группа «А»

 группа «Б»

Техническое оснащение

Примечания 

2023 год в женском футболе

Футбол в России в 2023 году